Az Arnuvandasz (vagy Arnuwanda) név a Hettita Birodalomban és a későbbi újhettita királyságokban kedvelt név volt. Jeles viselői:

 I. Arnuvandasz hettita király
 II. Arnuvandasz hettita király
 III. Arnuvandasz hettita király
 I. Arnuvandasz melídi király (vagy Arnuvanti)
 II. Arnuvandasz melídi király

A név a hettita feliratokban több variációban fordul elő: ar-nu/ma(-u)-an-da(-an).

Jegyzetek